Collegio elettorale di Genova III – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Genova III – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Genova III – collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione del Senato